Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Connecticut Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)